Gulddraken kan betyda:

 Gulddraken –  Dagens Nyheters årliga pris sedan 2001 för de bästa restaurangerna, kaféerna och barerna i Stockholm
 Gyllene draken – ett filmpris, utdelat av Göteborg Film Festival